Kuntze ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Konrad.

Namensträger 
 Alexander Kuntze (1861–1939), deutscher Politiker (SPD)
 Bernhard Kuntze (1814–1899), deutscher Gutsbesitzer und preußischer Landschaftsrat

 Eduard Kuntze (1799–1862), deutscher evangelischer Pfarrer 
 Ernst Kuntze (1850–1932), preußischer General der Infanterie
 Franz Kuntze (1849–1918), preußischer Rittergutspächter und Politiker, Abgeordneter des Preußischen Abgeordnetenhauses

 Herbert Kuntze (1930–1995), deutscher Bodenkundler
 Ingolf Kuntze (1890–1952), deutscher Schauspieler und Intendant
 Ingrid Kuntze (* 1935), deutsche Musikerin und Musikpädagogin
 Johannes Emil Kuntze (1824–1894), deutscher Jurist

 Kay Kuntze (* 1966), deutscher Theaterintendant und Regisseur
 Knud Kuntze (1944–2020), deutscher Musiker und Hörfunkmoderator, siehe Lord Knud
 Lisa Kuntze (Lisa Hasait; 1909–2001), deutsch-namibische Schriftstellerin
 Martha Kuntze (1849–1929), deutsche Malerin
 Max Kuntze (1846–1917), deutscher Bankier und Politiker
 Michael Kuntze (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Moritz Kuntze (1819–1880), deutscher Gutsbesitzer und preußischer Amtmann
 Oskar Theodor Kuntze (1827–1911), deutscher Jurist und Politiker

 Peter Kuntze (* 1941), deutscher Journalist und Buchautor
 Reimar Kuntze (1902–1949), deutscher Kameramann
 Sven Kuntze (* 1942), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Tadeusz Kuntze (1727–1793), schlesischer Maler des Barock
 Walter Kuntze (1883–1960), deutscher General
 Wilhelm Gottlieb Peter Kuntze (1778–1863), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch  
 Cuntze
 Kunze

Familienname
Deutscher Personenname